

Cinema 
L'esca (L'appât) – film del 1995 diretto da Bertrand Tavernier

Televisione 
L'esca (The Bait) – film per la televisione del 1973 prodotto da Leonard Goldberg

Letteratura 
 L'esca (Spy Hook) – romanzo di Len Deighton del 1988
 L'esca (The Hook) – romanzo di Donald E. Westlake del 2000
 L'esca (Decoy) – romanzo di Jasmine Cresswell del 2004
L'esca (El Cebo) – romanzo di José Carlos Somoza del 2010
 L'esca (Mamac) – romanzo di David Albahari